Акбаба () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Акбаба, Чаглар Шахин (род. 1995) — турецкий футболист, играющий на позиции вратаря.
 Акбаба, Эмре (род. 1992) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.